Bünau steht für:
 Bünau, altes deutsches Adelsgeschlecht

Bünau ist der Familienname folgender Personen:

 Henriette Grabau-Bünau (1805–1852), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)